Leif Lindberg (1958. december 10. –) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: kereskedő.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetői vizsgát 1979-ben tette le, hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője, majd partbírója is volt. Anders Frisk svéd nemzetközi játékvezető egyik állandó segítője. Az aktív nemzeti partbíráskodástól 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárát betöltve vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1996-ban terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárát betöltve vonult vissza.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol három csoporttalálkozón, az egyik nyolcaddöntőben, valamint a Németország–Brazília (0:2) döntő találkozón, az olasz Pierluigi Collina játékvezető első számú segítője lehetett. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5

Partbírói mérkőzéseinek száma a döntőben: 1

Európa-bajnokság 
Belgium és Hollandia közösen rendezte a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol a jelen lévő UEFA Játékvezető Bizottságától négy találkozón kapott lehetőséget asszisztensi felkészültségét bemutatni. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Források

További információk 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/leif-lindberg/1/2/
 http://hem.bredband.net/domaregothia2006/Bilder/lindberg%20leif.jpg
 https://web.archive.org/web/20050114135734/http://hem.fyristorg.com/udk/oss_domare_i_mellan/leif_lindberg.html

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek